El Condado de Barbour es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Barbour (Alabama)
 Condado de Barbour (Virginia Occidental)